«Голося́щий КиВи́Н 2002» — 8-й музыкальный фестиваль команд КВН, проходивший в Юрмале в конце июля 2002 года. Творческой темой фестиваля стало название «Сказки рижского взморья». 

Фестиваль прошёл в концертном зале «Дзинтари» и состоял из трёх игровых дней:
 26 июля — генеральная репетиция
 27 июля — концерт с участием жюри. В этот день происходит телевизионная запись игры, определяются призёры и победители фестиваля, вручаются награды. 
 28 июля — гала-концерт.
Все три концерта проходили в присутствии зрителей.

Команды 
Для участия в фестивале «Голосящий КиВиН 2002» в Юрмалу приехали 19 команд КВН. Кроме опытных коллективов, зарекомендовавших себя в играх Высшей лиги и предыдущих юрмальских фестивалей, в Юрмалу были приглашены шесть молодых команд, наиболее ярко проявивших себя на первом музыкальном фестивале Первой лиги, состоявшемся 26 июня 2002 года в Казани. Полученной возможностью дебютировать на Юрмальском фестивале воспользовались пять команд: «Вятка-Автомат» (Киров), «Подмосковный легион» (сборная Подмосковья), «Югра» (Ханты-Мансийский АО), Сборная РУДН (Москва) и «Забайкальский вариант» (Улан-Удэ): победитель Казанского фестиваля команда «Москвой объединённые» (Москва) на «Голосящий КиВиН 2002» не приехала. «Самоходом», то есть без приглашения, приехали команды МГСУ, «Горячие финские парни» и «Сборная Риги». 

После первого редакторского просмотра из числа участников фестиваля были исключены «Владикавказские спасатели» и «Сборная Риги». Согласно первоначальному плану, имевшемуся к первому сбору фестивальной программы, предполагалось участие одиннадцати команд с полноформатными выступлениями (то есть, с выступлениями, которые претендуют на награды фестиваля). Выступления остальных семи команд планировалось объединить в два блока. Исходя из творческой темы фестиваля — «Сказки рижского взморья», блоки назвали «Присказка» («Подмосковный легион», «Горячие финские парни» и МГСУ) и «В гостях у сказки» («Вятка-автомат», РосНОУ, «Забайкальский вариант», «Югра»). Однако, в ходе последующих репетиций и просмотра программы президентом Международного союза КВН и ведущим фестиваля Александром Масляковым из фестивальной программы были исключены минская команда «ЧП» и «Подмосковный легион», а блок «Присказка» расформирован (МГСУ и «Горячие финские парни» получили возможность выступить с полноформатным выступлением). После генеральной репетиции команда МАМИ, программа которой подверглась радикальным редакторским правкам, по собственной инициативе прекращает участие в фестивале. Таким образом, в фестивальной программе участвовали шестнадцать команд: двенадцать выступили с полноформатным выступлением, а четыре — в блоке «В гостях у сказки» (другое название — блок Казанского фестиваля). В телеверсию попали выступления тринадцати команд: РосНОУ, «Сборная Пятигорска» и «Горячие финские парни» в телепередачу не попали.

Жюри

Награды 
 «КиВиН в золотом» (за 1 место) — Уральские пельмени
 «КиВиН в светлом» (за 2 место) — ТГНГУ
 «КиВиН в тёмном» (за 3 место) — Сборная РУДН
 Спецприз «Малый КиВиН» (за 4-5 место) — Сборная Астаны
 Спецприз «Малый КиВиН» (за 4-5 место) — Уездный город
 «Президентский КиВиН» (специальный приз от Александра Маслякова) — Сборная Владивостока

Интересные факты 
 Фестиваль посетила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Валентина Матвиенко.
 Перед началом фестиваля с приветственным словом со сцены «Дзинтари» выступил мэр Юрмалы Дайнис Урбанович.
 Команда КВН Российского университета дружбы народов в играх сезона 2002 года выступала под названием «Самураи», однако на фестивале «Голосящий КиВиН 2002» она впервые вышла на сцену под названием «Сборная РУДН». 
 По словам членов жюри, на главный приз фестиваля с равными шансами претендовали «Уральские пельмени» и ТГНГУ. После долгих и безуспешных споров, судьбу «Большого КиВиНа в золотом» решило голосование членов жюри. С перевесом в один голос (4 против 3) победителем фестиваля стала команда «Уральские пельмени».
 Как правило, выступления команд в блоке проходят в первой части фестиваля, а завершают его наиболее популярные и опытные команды. Однако, фестиваль «Голосящий КиВиН 2002» закрывался выступлениями команд блока. Смысл этого эксперимента был в следующем: жюри, посмотрев полноформатные выступления, приступает к определению лауреатов призов фестиваля, а команды блока своими внеконкурсными выступлениями заполняют возникшую паузу, чтобы зрители, ожидающие итогов фестиваля, не скучали.
 По данным компании «TNS Gallup Media» телевизионный эфир фестиваля «Голосящий КиВиН 2002» собрал самую большую телезрительскую аудиторию среди всех передач российских телеканалов за неделю с 9 по 15 сентября 2002 года. Доля программы составила 37,83%, а рейтинг — 12,99%. Для сравнения: занявшая второе место информационная программа «Вести» достигла доли 32,02% и рейтинга 10,4%.

Творческая группа 
Фестиваль организован телевизионным творческим объединением АМиК.
 Ведущий — Александр Васильевич Масляков
 Режиссёр — Светлана Маслякова
 Редакторы — Андрей Чивурин, Михаил Марфин

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Июль 2002 года
Голосящий КиВиН 2002